Драйер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Драйер, Герард (1922—1972) — нидерландский футболист.
 Драйер, Доротея (1870—1923) — американская художница.
 Драйер, Малу (род. 1961) — немецкий юрист и политик.
 Драйер, Ханс (1885—1966) — американский арт-директор, работавший на студии «Paramount Pictures» с 1927 по 1950 год.
 Драйер, Ян (1929—2016) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего.

См. также 
 
 Драй-Хмара